

Reis dos Ingleses
Eduardo, o Velho (874/877–924)
Eduardo, o Mártir (c. 962–978)
Eduardo, o Confessor (1004–1066)

Reis de Inglaterra
Eduardo I de Inglaterra (1239–1307)
Eduardo II de Inglaterra (1284–1327)
Eduardo III de Inglaterra (1312–1377)
Eduardo IV de Inglaterra (1442–1483)
Eduardo V de Inglaterra (1470–c. 1483?), um dos Príncipes na Torre
Eduardo VI de Inglaterra (1537–1553)

Reis do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda
Eduardo VII do Reino Unido (1841–1910)

Reis do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte
Eduardo VIII do Reino Unido (1894–1972)

Membros da família real inglesa e, depois, britânica
 Eduardo, o Exilado (1016–1057), filho de Edmundo II de Inglaterra

 Eduardo, o Príncipe Negro — Príncipe de Gales (1330–1376) filho e herdeiro de Eduardo III de Inglaterra

 Eduardo de Westminster — Príncipe de Gales (1453–1471), filho e herdeiro de Henrique VI de Inglaterra

 Eduardo de Middleham — Príncipe de Gales (1473–1484), filho e herdeiro de Ricardo III de Inglaterra

Eduardo Augusto, Duque de Iorque e Albany — Duque de Iorque e Albany (1739-1767), irmão mais novo de Jorge III do Reino Unido

Eduardo Augusto, Duque de Kent e Strathearn — Duque de Kent e Strathearn (1767–1820), irmão mais novo de Jorge IV do Reino Unido, pai da rainha Vitória

Eduardo de Kent — Duque de Kent (n. 1935), primo da rainha Isabel II do Reino Unido

Eduardo, conde de Wessex — Conde de Wessex (n. 1964), filho mais novo da rainha Isabel II do Reino Unido

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos